La batalla de Condorcuyo fue un enfrentamiento armado ocurrido entre el 13 al 14 de mayo de 1781. El conflicto resultó en la victoria del Ejército Real del Perú.

Batalla

Contexto 
Durante el juicio a Túpac Amaru II en Cuzco (abril-mayo), miembros de la familia de Condorcanqui continuaron liderando al ejército tupacamarista. Las tropas de Andrés Túpac Amaru, que era sobrino de Condorcanqui, asaltaron Sorata sin éxito, las tropas de Diego Cristóbal Túpac Amaru lucharon contra los españoles cerca de Puno. El 13 de abril, Diego Cristóbal recibió la noticia de la derrota de Túpac Amaru, tras lo cual inició el sitio de la ciudad y avanzó hacia el norte con las fuerzas de Andrés Túpac Amaru. En el camino, las fuerzas indias se enfrentaron con los realistas en dos escaramuzas cerca de Laangui y Layo, tras lo cual se vieron obligados a retirarse. José del Valle, encabezado por siete mil hombres, siguió a los insurgentes. En mayo, Diego Cristóbal formó un nuevo gobierno insurgente en Azángaro, proclamándose nuevo Inca.

Enfrentamiento 
La marcha de los españoles hacia el sur fue retrasada por las fuerzas de Pedro Vilca Apaza de Azángaro, que se enfrentaron con ellos en una escaramuza en el monte Gacsilla, cerca de Santa Rosa. El 13 y 14 de mayo, las fuerzas de Apaza se enfrentaron a los españoles en el monte Condorcuyo. Dos mil indios, armados con lanzas, hondas y un pequeño número de mosquetes, resistieron durante dos días los ataques de los españoles a la fortaleza a orillas del río Chari Mayo. En el primer día, los indios repelieron todos los asaltos de los españoles, que habían sufrido grandes pérdidas. 

Al día siguiente, el ataque de cuatro columnas españolas tuvo éxito y las fuerzas insurgentes atacaron por el frente y los flancos se vieron obligados a retirarse. Los insurgentes perdieron setecientas personas, los españoles trescientas. El 19 de mayo, los insurgentes sufrieron otra derrota en la escaramuza de Puquinacaneri. Vilca Apaza se retiró hacia el este. Mientras tanto, Diego Cristóbal lanzó ataques sobre Puno y Sorata, preparándose para nuevas batallas y esperando las tropas que venían del Alto Perú.

Referencias

Biografía 
 Jarosław Wojtczak: El levantamiento de Túpac Amaru, publ. Askon, Attyka, Varsovia 2007.

Historia del Virreinato de Perú
Conflictos en 1781
Batallas de Perú